Czyżowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Czyżowice (Bejsce) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Czyżowice (Prudnik) in der Woiwodschaft Oppeln
 Czyżowice (Gorzyce) in der Woiwodschaft Schlesien

Weiterhin ist Czyżowice der polnische Name des ukrainischen Ortes Tschyschewytschi in der Oblast Lemberg.